Die Avon Championships of California 1980 waren ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 11. bis zum 17. Februar 1980 statt. Die Tschechin Martina Navratilova konnte ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Im Doppel triumphierte ihre Landsfrau Ann Kiyomura an der Seite der Britin Sue Barker.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Oakland